John Hughes je ime več osebnosti:

 John Hughes (filmski režiser)
 John Hughes (hokejist, rojen 1954)
 John Hughes (hokejist, rojen 1988)
 John Hughes (nogometaš, rojen 1855)
 John Hughes (nogometaš, rojen 1977)
 John Hughes (nogometaš, rojen 1913)
 John Hughes (nogometaš, rojen 1921)
 John Hughes (nogometaš, rojen 1942)
 John Hughes (nogometaš, rojen 1943)
 John Hughes (nogometaš, rojen 1964)